Continental Cup curling
 IAAF Continental Cup
 IIHF Continental Cup
 KHL Continental Cup
 Continental Cup langlaufen
 Continental Cup noordse combinatie
 Continental Cup schansspringen
 Rolhockey Continental Cup